KMP — аббревиатура:
 Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта — алгоритм поиска образца (подстроки) в строке
 The KMPlayer — медиаплеер
 Kill Me Please — одноименный популярный сайт, где люди рассказывают свои трагические истории

См. также 
 КМП